Dunte steht für:

 Dunte, ein Ort in Lettland

Dunte ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Dunte († 1688), Bürgermeister von Reval
 Jobst Dunte (* 1635 oder 1636; † 1697), Bürgermeister von Reval
 Ludwig Dunte (1597–1639), deutsch-baltischer Gelehrter, Erzieher und Prediger